Варнеке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Варнеке, Борис Васильевич (1874—1944) — русский филолог-классик, историк театра.
 Варнеке, Лотар (1936—2005) — немецкий режиссёр, сценарист, актёр и педагог.